

Mitologia
Diocle, che partecipò alla spedizione di Troia
Diocle di Eleusi, uno dei primi seguaci di Demetra
Diocle di Megara, eroe greco, citato da Plutarco

Onomastica
Diocle – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Diocle, matematico greco (secoli III-II a.C.)
Diocle, retore ricordato da Seneca
Diocle di Caristo, medico greco (secolo IV a.C.)
Diocle di Fliunte, poeta della commedia attica
Diocle di Magnesia, erudito greco (secolo I a.C.)
Diocle di Pepareto, storico greco (secolo III a.C.)

Pagine correlate
Diocle di Siracusa